

462001–462100 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 462001 || || 21 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=002 bgcolor=#E9E9E9
| 462002 || || 15 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=003 bgcolor=#E9E9E9
| 462003 || || 21 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=004 bgcolor=#E9E9E9
| 462004 || || 15 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=005 bgcolor=#E9E9E9
| 462005 || || 11 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=006 bgcolor=#E9E9E9
| 462006 || || 24 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=007 bgcolor=#E9E9E9
| 462007 || || 24 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=008 bgcolor=#E9E9E9
| 462008 || || 9 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=009 bgcolor=#E9E9E9
| 462009 || || 9 de desembre de 2006 12 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=010 bgcolor=#E9E9E9
| 462010 || || 10 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=011 bgcolor=#fefefe
| 462011 || || 27 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=012 bgcolor=#d6d6d6
| 462012 || || 11 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=013 bgcolor=#E9E9E9
| 462013 || || 27 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=014 bgcolor=#E9E9E9
| 462014 || || 16 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=015 bgcolor=#E9E9E9
| 462015 || || 12 de desembre de 2006 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=016 bgcolor=#E9E9E9
| 462016 || || 17 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=017 bgcolor=#E9E9E9
| 462017 || || 14 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=018 bgcolor=#E9E9E9
| 462018 || || 21 de setembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=019 bgcolor=#E9E9E9
| 462019 || || 14 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=020 bgcolor=#E9E9E9
| 462020 || || 27 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=021 bgcolor=#E9E9E9
| 462021 || || 17 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=022 bgcolor=#E9E9E9
| 462022 || || 26 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=023 bgcolor=#E9E9E9
| 462023 || || 25 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=024 bgcolor=#E9E9E9
| 462024 || || 17 de gener de 2007 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=025 bgcolor=#E9E9E9
| 462025 || || 18 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=026 bgcolor=#E9E9E9
| 462026 || || 1 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=027 bgcolor=#E9E9E9
| 462027 || || 30 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=028 bgcolor=#E9E9E9
| 462028 || || 13 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=029 bgcolor=#E9E9E9
| 462029 || || 17 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=030 bgcolor=#E9E9E9
| 462030 || || 27 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=031 bgcolor=#E9E9E9
| 462031 || || 25 de gener de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=032 bgcolor=#E9E9E9
| 462032 || || 27 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=033 bgcolor=#E9E9E9
| 462033 || || 7 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=034 bgcolor=#E9E9E9
| 462034 || || 6 de febrer de 2007 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=035 bgcolor=#E9E9E9
| 462035 || || 27 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=036 bgcolor=#E9E9E9
| 462036 || || 27 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=037 bgcolor=#E9E9E9
| 462037 || || 10 de febrer de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=038 bgcolor=#E9E9E9
| 462038 || || 15 de gener de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=039 bgcolor=#E9E9E9
| 462039 || || 13 de febrer de 2007 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=040 bgcolor=#E9E9E9
| 462040 || || 16 de febrer de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=041 bgcolor=#FFC2E0
| 462041 || || 21 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || APO ||  —
|-id=042 bgcolor=#E9E9E9
| 462042 || || 17 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=043 bgcolor=#E9E9E9
| 462043 || || 17 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=044 bgcolor=#E9E9E9
| 462044 || || 17 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=045 bgcolor=#E9E9E9
| 462045 || || 27 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=046 bgcolor=#E9E9E9
| 462046 || || 21 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=047 bgcolor=#E9E9E9
| 462047 || || 23 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=048 bgcolor=#E9E9E9
| 462048 || || 25 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=049 bgcolor=#E9E9E9
| 462049 || || 25 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=050 bgcolor=#E9E9E9
| 462050 || || 28 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=051 bgcolor=#E9E9E9
| 462051 || || 9 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=052 bgcolor=#E9E9E9
| 462052 || || 8 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=053 bgcolor=#E9E9E9
| 462053 || || 10 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=054 bgcolor=#E9E9E9
| 462054 || || 23 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=055 bgcolor=#E9E9E9
| 462055 || || 12 de març de 2007 || Kleť || Kleť Obs. ||  ||  —
|-id=056 bgcolor=#E9E9E9
| 462056 || || 9 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=057 bgcolor=#E9E9E9
| 462057 || || 8 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=058 bgcolor=#E9E9E9
| 462058 || || 21 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=059 bgcolor=#E9E9E9
| 462059 || || 25 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=060 bgcolor=#E9E9E9
| 462060 || || 10 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=061 bgcolor=#E9E9E9
| 462061 || || 17 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=062 bgcolor=#E9E9E9
| 462062 || || 12 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=063 bgcolor=#E9E9E9
| 462063 || || 23 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=064 bgcolor=#E9E9E9
| 462064 || || 11 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=065 bgcolor=#E9E9E9
| 462065 || || 23 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=066 bgcolor=#E9E9E9
| 462066 || || 14 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=067 bgcolor=#E9E9E9
| 462067 || || 26 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=068 bgcolor=#E9E9E9
| 462068 || || 9 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=069 bgcolor=#E9E9E9
| 462069 || || 10 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=070 bgcolor=#E9E9E9
| 462070 || || 12 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=071 bgcolor=#E9E9E9
| 462071 || || 12 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=072 bgcolor=#E9E9E9
| 462072 || || 12 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=073 bgcolor=#E9E9E9
| 462073 || || 13 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=074 bgcolor=#E9E9E9
| 462074 || || 9 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=075 bgcolor=#E9E9E9
| 462075 || || 9 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=076 bgcolor=#E9E9E9
| 462076 || || 13 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=077 bgcolor=#E9E9E9
| 462077 || || 12 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=078 bgcolor=#E9E9E9
| 462078 || || 18 de març de 2007 || Pla D'Arguines || R. Ferrando ||  ||  —
|-id=079 bgcolor=#E9E9E9
| 462079 || || 20 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=080 bgcolor=#E9E9E9
| 462080 || || 20 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=081 bgcolor=#E9E9E9
| 462081 || || 9 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=082 bgcolor=#E9E9E9
| 462082 || || 17 de març de 2007 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=083 bgcolor=#E9E9E9
| 462083 || || 16 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=084 bgcolor=#E9E9E9
| 462084 || || 15 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=085 bgcolor=#C2FFFF
| 462085 || || 11 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L5 ||  —
|-id=086 bgcolor=#E9E9E9
| 462086 || || 11 d'abril de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=087 bgcolor=#E9E9E9
| 462087 || || 24 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=088 bgcolor=#E9E9E9
| 462088 || || 14 d'abril de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=089 bgcolor=#E9E9E9
| 462089 || || 14 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=090 bgcolor=#E9E9E9
| 462090 || || 13 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=091 bgcolor=#E9E9E9
| 462091 || || 13 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=092 bgcolor=#d6d6d6
| 462092 || || 18 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=093 bgcolor=#E9E9E9
| 462093 || || 19 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=094 bgcolor=#E9E9E9
| 462094 || || 22 d'abril de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=095 bgcolor=#E9E9E9
| 462095 || || 19 d'abril de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=096 bgcolor=#E9E9E9
| 462096 || || 7 de maig de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=097 bgcolor=#FA8072
| 462097 || || 16 de maig de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=098 bgcolor=#E9E9E9
| 462098 || || 15 de juny de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=099 bgcolor=#E9E9E9
| 462099 || || 18 de juny de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=100 bgcolor=#fefefe
| 462100 || || 15 de juny de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

462101–462200 

|-bgcolor=#fefefe
| 462101 || || 9 d'agost de 2007 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=102 bgcolor=#FA8072
| 462102 || || 12 d'agost de 2007 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=103 bgcolor=#d6d6d6
| 462103 || || 9 d'agost de 2007 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=104 bgcolor=#d6d6d6
| 462104 || || 18 d'agost de 2007 || Bergisch Gladbach || W. Bickel ||  ||  —
|-id=105 bgcolor=#fefefe
| 462105 || || 18 d'agost de 2007 || XuYi || PMO NEO ||  ||  —
|-id=106 bgcolor=#d6d6d6
| 462106 || || 5 de setembre de 2007 || Siding Spring || K. Sárneczky, L. Kiss ||  ||  —
|-id=107 bgcolor=#FA8072
| 462107 || || 11 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=108 bgcolor=#fefefe
| 462108 || || 3 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=109 bgcolor=#fefefe
| 462109 || || 5 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=110 bgcolor=#fefefe
| 462110 || || 8 de setembre de 2007 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=111 bgcolor=#fefefe
| 462111 || || 9 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=112 bgcolor=#d6d6d6
| 462112 || || 12 d'agost de 2007 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=113 bgcolor=#d6d6d6
| 462113 || || 10 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=114 bgcolor=#d6d6d6
| 462114 || || 10 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=115 bgcolor=#d6d6d6
| 462115 || || 11 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=116 bgcolor=#d6d6d6
| 462116 || || 11 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=117 bgcolor=#fefefe
| 462117 || || 12 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=118 bgcolor=#fefefe
| 462118 || || 15 de setembre de 2007 || Great Shefford || P. Birtwhistle ||  ||  —
|-id=119 bgcolor=#fefefe
| 462119 || || 6 de setembre de 2007 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=120 bgcolor=#d6d6d6
| 462120 || || 14 de setembre de 2007 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=121 bgcolor=#fefefe
| 462121 || || 24 d'agost de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=122 bgcolor=#d6d6d6
| 462122 || || 12 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=123 bgcolor=#fefefe
| 462123 || || 10 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=124 bgcolor=#d6d6d6
| 462124 || || 13 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=125 bgcolor=#d6d6d6
| 462125 || || 11 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=126 bgcolor=#d6d6d6
| 462126 || || 11 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=127 bgcolor=#d6d6d6
| 462127 || || 13 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=128 bgcolor=#fefefe
| 462128 || || 11 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=129 bgcolor=#d6d6d6
| 462129 || || 8 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=130 bgcolor=#d6d6d6
| 462130 || || 12 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=131 bgcolor=#fefefe
| 462131 || || 9 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=132 bgcolor=#d6d6d6
| 462132 || || 11 d'agost de 2002 || Cerro Tololo || M. W. Buie ||  ||  —
|-id=133 bgcolor=#fefefe
| 462133 || || 3 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=134 bgcolor=#d6d6d6
| 462134 || || 11 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=135 bgcolor=#fefefe
| 462135 || || 12 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=136 bgcolor=#d6d6d6
| 462136 || || 10 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=137 bgcolor=#fefefe
| 462137 || || 13 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=138 bgcolor=#fefefe
| 462138 || || 8 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=139 bgcolor=#fefefe
| 462139 || || 25 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=140 bgcolor=#fefefe
| 462140 || || 19 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=141 bgcolor=#d6d6d6
| 462141 || || 4 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=142 bgcolor=#fefefe
| 462142 || || 6 d'octubre de 2007 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=143 bgcolor=#fefefe
| 462143 || || 4 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=144 bgcolor=#fefefe
| 462144 || || 8 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=145 bgcolor=#d6d6d6
| 462145 || || 7 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=146 bgcolor=#fefefe
| 462146 || || 4 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=147 bgcolor=#fefefe
| 462147 || || 4 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=148 bgcolor=#fefefe
| 462148 || || 4 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=149 bgcolor=#FA8072
| 462149 || || 7 d'octubre de 2007 || Bergisch Gladbac || W. Bickel ||  ||  —
|-id=150 bgcolor=#fefefe
| 462150 || || 10 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=151 bgcolor=#fefefe
| 462151 || || 4 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=152 bgcolor=#fefefe
| 462152 || || 8 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=153 bgcolor=#fefefe
| 462153 || || 8 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=154 bgcolor=#fefefe
| 462154 || || 9 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=155 bgcolor=#fefefe
| 462155 || || 6 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=156 bgcolor=#fefefe
| 462156 || || 6 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=157 bgcolor=#fefefe
| 462157 || || 10 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=158 bgcolor=#fefefe
| 462158 || || 8 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=159 bgcolor=#fefefe
| 462159 || || 12 d'octubre de 2007 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=160 bgcolor=#fefefe
| 462160 || || 14 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=161 bgcolor=#d6d6d6
| 462161 || || 9 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=162 bgcolor=#fefefe
| 462162 || || 8 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=163 bgcolor=#d6d6d6
| 462163 || || 10 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=164 bgcolor=#d6d6d6
| 462164 || || 5 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=165 bgcolor=#d6d6d6
| 462165 || || 8 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=166 bgcolor=#fefefe
| 462166 || || 2 de setembre de 2000 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=167 bgcolor=#d6d6d6
| 462167 || || 14 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=168 bgcolor=#fefefe
| 462168 || || 10 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=169 bgcolor=#fefefe
| 462169 || || 14 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=170 bgcolor=#fefefe
| 462170 || || 25 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=171 bgcolor=#d6d6d6
| 462171 || || 14 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=172 bgcolor=#fefefe
| 462172 || || 9 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=173 bgcolor=#fefefe
| 462173 || || 9 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=174 bgcolor=#fefefe
| 462174 || || 14 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=175 bgcolor=#fefefe
| 462175 || || 14 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=176 bgcolor=#fefefe
| 462176 || || 11 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=177 bgcolor=#fefefe
| 462177 || || 19 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=178 bgcolor=#fefefe
| 462178 || || 14 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=179 bgcolor=#fefefe
| 462179 || || 10 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=180 bgcolor=#fefefe
| 462180 || || 20 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=181 bgcolor=#fefefe
| 462181 || || 14 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=182 bgcolor=#d6d6d6
| 462182 || || 7 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=183 bgcolor=#fefefe
| 462183 || || 15 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=184 bgcolor=#fefefe
| 462184 || || 10 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=185 bgcolor=#fefefe
| 462185 || || 4 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=186 bgcolor=#fefefe
| 462186 || || 10 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=187 bgcolor=#fefefe
| 462187 || || 9 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=188 bgcolor=#fefefe
| 462188 || || 10 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=189 bgcolor=#fefefe
| 462189 || || 16 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=190 bgcolor=#fefefe
| 462190 || || 10 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=191 bgcolor=#fefefe
| 462191 || || 25 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=192 bgcolor=#fefefe
| 462192 || || 30 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=193 bgcolor=#fefefe
| 462193 || || 10 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=194 bgcolor=#fefefe
| 462194 || || 14 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=195 bgcolor=#fefefe
| 462195 || || 18 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=196 bgcolor=#d6d6d6
| 462196 || || 24 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=197 bgcolor=#fefefe
| 462197 || || 24 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=198 bgcolor=#fefefe
| 462198 || || 30 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=199 bgcolor=#fefefe
| 462199 || || 2 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=200 bgcolor=#fefefe
| 462200 || || 1 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

462201–462300 

|-bgcolor=#fefefe
| 462201 || || 22 d'agost de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=202 bgcolor=#fefefe
| 462202 || || 1 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=203 bgcolor=#fefefe
| 462203 || || 8 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=204 bgcolor=#fefefe
| 462204 || || 9 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=205 bgcolor=#fefefe
| 462205 || || 20 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=206 bgcolor=#fefefe
| 462206 || || 10 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=207 bgcolor=#fefefe
| 462207 || || 9 d'octubre de 2007 || XuYi || PMO NEO ||  ||  —
|-id=208 bgcolor=#fefefe
| 462208 || || 4 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=209 bgcolor=#fefefe
| 462209 || || 5 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=210 bgcolor=#fefefe
| 462210 || || 5 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=211 bgcolor=#fefefe
| 462211 || || 7 de novembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=212 bgcolor=#fefefe
| 462212 || || 16 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=213 bgcolor=#fefefe
| 462213 || || 9 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=214 bgcolor=#fefefe
| 462214 || || 9 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=215 bgcolor=#fefefe
| 462215 || || 9 d'octubre de 2007 || XuYi || PMO NEO ||  ||  —
|-id=216 bgcolor=#fefefe
| 462216 || || 7 de novembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=217 bgcolor=#fefefe
| 462217 || || 15 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=218 bgcolor=#fefefe
| 462218 || || 14 de novembre de 2007 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=219 bgcolor=#fefefe
| 462219 || || 8 de novembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=220 bgcolor=#fefefe
| 462220 || || 10 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=221 bgcolor=#d6d6d6
| 462221 || || 19 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=222 bgcolor=#fefefe
| 462222 || || 20 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=223 bgcolor=#fefefe
| 462223 || || 19 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=224 bgcolor=#fefefe
| 462224 || || 9 de novembre de 2007 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=225 bgcolor=#fefefe
| 462225 || || 13 de desembre de 2007 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=226 bgcolor=#E9E9E9
| 462226 || || 3 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=227 bgcolor=#fefefe
| 462227 || || 30 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=228 bgcolor=#fefefe
| 462228 || || 18 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=229 bgcolor=#fefefe
| 462229 || || 20 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=230 bgcolor=#E9E9E9
| 462230 || || 10 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=231 bgcolor=#fefefe
| 462231 || || 10 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=232 bgcolor=#fefefe
| 462232 || || 31 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=233 bgcolor=#fefefe
| 462233 || || 19 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=234 bgcolor=#fefefe
| 462234 || || 12 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=235 bgcolor=#d6d6d6
| 462235 || || 15 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=236 bgcolor=#E9E9E9
| 462236 || || 15 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=237 bgcolor=#d6d6d6
| 462237 || || 30 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=238 bgcolor=#FFC2E0
| 462238 || || 2 de febrer de 2008 || Catalina || CSS || ATEPHA ||  —
|-id=239 bgcolor=#fefefe
| 462239 || || 2 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=240 bgcolor=#fefefe
| 462240 || || 2 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=241 bgcolor=#fefefe
| 462241 || || 8 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=242 bgcolor=#d6d6d6
| 462242 || || 20 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=243 bgcolor=#fefefe
| 462243 || || 7 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=244 bgcolor=#E9E9E9
| 462244 || || 7 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=245 bgcolor=#E9E9E9
| 462245 || || 7 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=246 bgcolor=#fefefe
| 462246 || || 8 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=247 bgcolor=#fefefe
| 462247 || || 14 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=248 bgcolor=#fefefe
| 462248 || || 9 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=249 bgcolor=#fefefe
| 462249 || || 9 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=250 bgcolor=#E9E9E9
| 462250 || || 12 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=251 bgcolor=#E9E9E9
| 462251 || || 14 de febrer de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=252 bgcolor=#E9E9E9
| 462252 || || 2 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=253 bgcolor=#fefefe
| 462253 || || 27 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=254 bgcolor=#fefefe
| 462254 || || 29 de febrer de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=255 bgcolor=#fefefe
| 462255 || || 20 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=256 bgcolor=#E9E9E9
| 462256 || || 13 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=257 bgcolor=#fefefe
| 462257 || || 26 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=258 bgcolor=#fefefe
| 462258 || || 27 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=259 bgcolor=#E9E9E9
| 462259 || || 30 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=260 bgcolor=#fefefe
| 462260 || || 3 de març de 2008 || Jarnac || Jarnac Obs. ||  ||  —
|-id=261 bgcolor=#E9E9E9
| 462261 || || 2 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=262 bgcolor=#E9E9E9
| 462262 || || 2 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=263 bgcolor=#d6d6d6
| 462263 || || 6 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=264 bgcolor=#fefefe
| 462264 || || 28 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=265 bgcolor=#fefefe
| 462265 || || 28 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=266 bgcolor=#fefefe
| 462266 || || 1 de març de 2008 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=267 bgcolor=#E9E9E9
| 462267 || || 8 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=268 bgcolor=#E9E9E9
| 462268 || || 8 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=269 bgcolor=#E9E9E9
| 462269 || || 12 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=270 bgcolor=#fefefe
| 462270 || || 11 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=271 bgcolor=#E9E9E9
| 462271 || || 28 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=272 bgcolor=#E9E9E9
| 462272 || || 11 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=273 bgcolor=#E9E9E9
| 462273 || || 1 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=274 bgcolor=#E9E9E9
| 462274 || || 5 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=275 bgcolor=#E9E9E9
| 462275 || || 10 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=276 bgcolor=#E9E9E9
| 462276 || || 15 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=277 bgcolor=#E9E9E9
| 462277 || || 13 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=278 bgcolor=#E9E9E9
| 462278 || || 15 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=279 bgcolor=#E9E9E9
| 462279 || || 10 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=280 bgcolor=#E9E9E9
| 462280 || || 8 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=281 bgcolor=#E9E9E9
| 462281 || || 7 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=282 bgcolor=#E9E9E9
| 462282 || || 26 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=283 bgcolor=#E9E9E9
| 462283 || || 27 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=284 bgcolor=#fefefe
| 462284 || || 27 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=285 bgcolor=#fefefe
| 462285 || || 3 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=286 bgcolor=#E9E9E9
| 462286 || || 5 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=287 bgcolor=#E9E9E9
| 462287 || || 28 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=288 bgcolor=#E9E9E9
| 462288 || || 28 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=289 bgcolor=#E9E9E9
| 462289 || || 28 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=290 bgcolor=#E9E9E9
| 462290 || || 28 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=291 bgcolor=#E9E9E9
| 462291 || || 27 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=292 bgcolor=#E9E9E9
| 462292 || || 28 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=293 bgcolor=#E9E9E9
| 462293 || || 10 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=294 bgcolor=#E9E9E9
| 462294 || || 30 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=295 bgcolor=#fefefe
| 462295 || || 28 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=296 bgcolor=#fefefe
| 462296 || || 29 de març de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=297 bgcolor=#fefefe
| 462297 || || 30 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=298 bgcolor=#E9E9E9
| 462298 || || 31 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=299 bgcolor=#E9E9E9
| 462299 || || 26 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=300 bgcolor=#E9E9E9
| 462300 || || 12 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

462301–462400 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 462301 || || 31 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=302 bgcolor=#E9E9E9
| 462302 || || 30 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=303 bgcolor=#fefefe
| 462303 || || 3 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=304 bgcolor=#E9E9E9
| 462304 || || 27 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=305 bgcolor=#E9E9E9
| 462305 || || 6 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=306 bgcolor=#E9E9E9
| 462306 || || 12 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=307 bgcolor=#E9E9E9
| 462307 || || 8 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=308 bgcolor=#E9E9E9
| 462308 || || 11 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=309 bgcolor=#E9E9E9
| 462309 || || 6 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=310 bgcolor=#E9E9E9
| 462310 || || 4 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=311 bgcolor=#E9E9E9
| 462311 || || 10 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=312 bgcolor=#E9E9E9
| 462312 || || 31 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=313 bgcolor=#E9E9E9
| 462313 || || 18 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=314 bgcolor=#E9E9E9
| 462314 || || 6 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=315 bgcolor=#E9E9E9
| 462315 || || 30 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=316 bgcolor=#E9E9E9
| 462316 || || 3 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=317 bgcolor=#E9E9E9
| 462317 || || 6 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=318 bgcolor=#E9E9E9
| 462318 || || 17 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=319 bgcolor=#E9E9E9
| 462319 || || 26 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=320 bgcolor=#E9E9E9
| 462320 || || 27 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=321 bgcolor=#E9E9E9
| 462321 || || 28 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=322 bgcolor=#E9E9E9
| 462322 || || 27 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=323 bgcolor=#E9E9E9
| 462323 || || 7 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=324 bgcolor=#E9E9E9
| 462324 || || 29 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=325 bgcolor=#E9E9E9
| 462325 || || 6 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=326 bgcolor=#E9E9E9
| 462326 || || 6 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=327 bgcolor=#E9E9E9
| 462327 || || 8 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=328 bgcolor=#E9E9E9
| 462328 || || 3 de maig de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=329 bgcolor=#FFC2E0
| 462329 || || 14 de maig de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || AMO ||  —
|-id=330 bgcolor=#E9E9E9
| 462330 || || 3 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=331 bgcolor=#E9E9E9
| 462331 || || 27 de maig de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=332 bgcolor=#E9E9E9
| 462332 || || 28 de maig de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=333 bgcolor=#E9E9E9
| 462333 || || 30 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=334 bgcolor=#E9E9E9
| 462334 || || 31 de maig de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=335 bgcolor=#E9E9E9
| 462335 || || 15 de maig de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=336 bgcolor=#E9E9E9
| 462336 || || 30 de maig de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=337 bgcolor=#E9E9E9
| 462337 || || 15 de maig de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=338 bgcolor=#E9E9E9
| 462338 || || 9 de juliol de 2008 || Dauban || F. Kugel ||  ||  —
|-id=339 bgcolor=#E9E9E9
| 462339 || || 12 de juliol de 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=340 bgcolor=#E9E9E9
| 462340 || || 29 de juliol de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=341 bgcolor=#E9E9E9
| 462341 || || 4 d'agost de 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=342 bgcolor=#d6d6d6
| 462342 || || 2 de març de 2006 || Kitt Peak || M. W. Buie ||  ||  —
|-id=343 bgcolor=#E9E9E9
| 462343 || || 21 d'agost de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=344 bgcolor=#d6d6d6
| 462344 || || 26 d'agost de 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=345 bgcolor=#E9E9E9
| 462345 || || 27 d'agost de 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=346 bgcolor=#E9E9E9
| 462346 || || 29 d'agost de 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=347 bgcolor=#E9E9E9
| 462347 || || 23 d'agost de 2008 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=348 bgcolor=#E9E9E9
| 462348 || || 26 d'agost de 2008 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=349 bgcolor=#d6d6d6
| 462349 || || 2 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=350 bgcolor=#d6d6d6
| 462350 || || 2 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=351 bgcolor=#d6d6d6
| 462351 || || 2 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=352 bgcolor=#d6d6d6
| 462352 || || 2 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=353 bgcolor=#d6d6d6
| 462353 || || 2 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=354 bgcolor=#E9E9E9
| 462354 || || 5 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=355 bgcolor=#d6d6d6
| 462355 || || 26 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=356 bgcolor=#d6d6d6
| 462356 || || 2 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=357 bgcolor=#d6d6d6
| 462357 || || 2 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=358 bgcolor=#d6d6d6
| 462358 || || 5 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=359 bgcolor=#d6d6d6
| 462359 || || 6 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=360 bgcolor=#d6d6d6
| 462360 || || 4 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=361 bgcolor=#d6d6d6
| 462361 || || 7 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=362 bgcolor=#E9E9E9
| 462362 || || 6 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=363 bgcolor=#d6d6d6
| 462363 || || 7 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=364 bgcolor=#d6d6d6
| 462364 || || 5 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=365 bgcolor=#d6d6d6
| 462365 || || 4 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=366 bgcolor=#d6d6d6
| 462366 || || 20 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=367 bgcolor=#d6d6d6
| 462367 || || 20 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=368 bgcolor=#d6d6d6
| 462368 || || 20 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=369 bgcolor=#d6d6d6
| 462369 || || 7 d'agost de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=370 bgcolor=#d6d6d6
| 462370 || || 9 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=371 bgcolor=#d6d6d6
| 462371 || || 21 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=372 bgcolor=#d6d6d6
| 462372 || || 21 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=373 bgcolor=#d6d6d6
| 462373 || || 21 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=374 bgcolor=#d6d6d6
| 462374 || || 21 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=375 bgcolor=#E9E9E9
| 462375 || || 22 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=376 bgcolor=#d6d6d6
| 462376 || || 22 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=377 bgcolor=#d6d6d6
| 462377 || || 22 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=378 bgcolor=#d6d6d6
| 462378 || || 22 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=379 bgcolor=#fefefe
| 462379 || || 22 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=380 bgcolor=#d6d6d6
| 462380 || || 9 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=381 bgcolor=#d6d6d6
| 462381 || || 23 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=382 bgcolor=#E9E9E9
| 462382 || || 6 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=383 bgcolor=#d6d6d6
| 462383 || || 3 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=384 bgcolor=#E9E9E9
| 462384 || || 24 de setembre de 2008 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=385 bgcolor=#d6d6d6
| 462385 || || 2 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=386 bgcolor=#d6d6d6
| 462386 || || 23 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=387 bgcolor=#d6d6d6
| 462387 || || 23 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=388 bgcolor=#d6d6d6
| 462388 || || 24 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=389 bgcolor=#d6d6d6
| 462389 || || 25 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=390 bgcolor=#d6d6d6
| 462390 || || 25 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=391 bgcolor=#d6d6d6
| 462391 || || 25 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=392 bgcolor=#E9E9E9
| 462392 || || 27 de setembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=393 bgcolor=#d6d6d6
| 462393 || || 3 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=394 bgcolor=#d6d6d6
| 462394 || || 3 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=395 bgcolor=#d6d6d6
| 462395 || || 26 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=396 bgcolor=#d6d6d6
| 462396 || || 26 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=397 bgcolor=#d6d6d6
| 462397 || || 5 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=398 bgcolor=#d6d6d6
| 462398 || || 28 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=399 bgcolor=#d6d6d6
| 462399 || || 29 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=400 bgcolor=#d6d6d6
| 462400 || || 24 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

462401–462500 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 462401 || || 24 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=402 bgcolor=#d6d6d6
| 462402 || || 23 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=403 bgcolor=#d6d6d6
| 462403 || || 25 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=404 bgcolor=#d6d6d6
| 462404 || || 25 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=405 bgcolor=#d6d6d6
| 462405 || || 22 de setembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=406 bgcolor=#d6d6d6
| 462406 || || 29 de setembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=407 bgcolor=#d6d6d6
| 462407 || || 21 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=408 bgcolor=#d6d6d6
| 462408 || || 23 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=409 bgcolor=#d6d6d6
| 462409 || || 24 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=410 bgcolor=#d6d6d6
| 462410 || || 28 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=411 bgcolor=#d6d6d6
| 462411 || || 1 d'octubre de 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=412 bgcolor=#d6d6d6
| 462412 || || 1 d'octubre de 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=413 bgcolor=#E9E9E9
| 462413 || || 1 d'octubre de 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=414 bgcolor=#d6d6d6
| 462414 || || 3 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=415 bgcolor=#d6d6d6
| 462415 || || 10 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=416 bgcolor=#d6d6d6
| 462416 || || 5 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=417 bgcolor=#d6d6d6
| 462417 || || 22 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=418 bgcolor=#d6d6d6
| 462418 || || 20 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=419 bgcolor=#d6d6d6
| 462419 || || 24 d'agost de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=420 bgcolor=#d6d6d6
| 462420 || || 22 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=421 bgcolor=#d6d6d6
| 462421 || || 2 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=422 bgcolor=#d6d6d6
| 462422 || || 3 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=423 bgcolor=#d6d6d6
| 462423 || || 4 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=424 bgcolor=#d6d6d6
| 462424 || || 28 de setembre de 2008 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=425 bgcolor=#d6d6d6
| 462425 || || 26 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=426 bgcolor=#d6d6d6
| 462426 || || 23 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=427 bgcolor=#E9E9E9
| 462427 || || 8 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=428 bgcolor=#d6d6d6
| 462428 || || 8 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=429 bgcolor=#d6d6d6
| 462429 || || 8 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=430 bgcolor=#d6d6d6
| 462430 || || 22 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=431 bgcolor=#d6d6d6
| 462431 || || 22 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=432 bgcolor=#d6d6d6
| 462432 || || 8 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=433 bgcolor=#d6d6d6
| 462433 || || 8 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=434 bgcolor=#d6d6d6
| 462434 || || 1 d'octubre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=435 bgcolor=#d6d6d6
| 462435 || || 6 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=436 bgcolor=#d6d6d6
| 462436 || || 8 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=437 bgcolor=#d6d6d6
| 462437 || || 9 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=438 bgcolor=#d6d6d6
| 462438 || || 1 de setembre de 2008 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=439 bgcolor=#d6d6d6
| 462439 || || 2 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=440 bgcolor=#d6d6d6
| 462440 || || 10 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=441 bgcolor=#d6d6d6
| 462441 || || 2 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=442 bgcolor=#d6d6d6
| 462442 || || 21 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=443 bgcolor=#fefefe
| 462443 || || 9 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=444 bgcolor=#d6d6d6
| 462444 || || 21 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=445 bgcolor=#d6d6d6
| 462445 || || 22 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=446 bgcolor=#fefefe
| 462446 || || 20 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=447 bgcolor=#d6d6d6
| 462447 || || 28 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=448 bgcolor=#d6d6d6
| 462448 || || 22 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=449 bgcolor=#d6d6d6
| 462449 || || 22 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=450 bgcolor=#d6d6d6
| 462450 || || 9 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=451 bgcolor=#d6d6d6
| 462451 || || 22 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=452 bgcolor=#d6d6d6
| 462452 || || 22 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=453 bgcolor=#d6d6d6
| 462453 || || 22 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=454 bgcolor=#d6d6d6
| 462454 || || 24 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=455 bgcolor=#d6d6d6
| 462455 || || 23 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=456 bgcolor=#d6d6d6
| 462456 || || 28 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=457 bgcolor=#d6d6d6
| 462457 || || 23 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=458 bgcolor=#d6d6d6
| 462458 || || 23 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=459 bgcolor=#d6d6d6
| 462459 || || 23 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=460 bgcolor=#d6d6d6
| 462460 || || 3 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=461 bgcolor=#fefefe
| 462461 || || 25 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=462 bgcolor=#d6d6d6
| 462462 || || 24 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=463 bgcolor=#d6d6d6
| 462463 || || 23 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=464 bgcolor=#d6d6d6
| 462464 || || 7 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=465 bgcolor=#fefefe
| 462465 || || 10 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=466 bgcolor=#d6d6d6
| 462466 || || 24 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=467 bgcolor=#d6d6d6
| 462467 || || 29 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=468 bgcolor=#d6d6d6
| 462468 || || 23 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=469 bgcolor=#d6d6d6
| 462469 || || 23 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=470 bgcolor=#d6d6d6
| 462470 || || 24 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=471 bgcolor=#d6d6d6
| 462471 || || 25 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=472 bgcolor=#d6d6d6
| 462472 || || 23 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=473 bgcolor=#d6d6d6
| 462473 || || 25 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=474 bgcolor=#d6d6d6
| 462474 || || 1 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=475 bgcolor=#d6d6d6
| 462475 || || 27 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=476 bgcolor=#d6d6d6
| 462476 || || 2 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=477 bgcolor=#d6d6d6
| 462477 || || 25 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=478 bgcolor=#d6d6d6
| 462478 || || 28 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=479 bgcolor=#d6d6d6
| 462479 || || 29 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=480 bgcolor=#fefefe
| 462480 || || 29 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=481 bgcolor=#d6d6d6
| 462481 || || 28 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=482 bgcolor=#d6d6d6
| 462482 || || 29 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=483 bgcolor=#d6d6d6
| 462483 || || 29 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=484 bgcolor=#d6d6d6
| 462484 || || 22 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=485 bgcolor=#d6d6d6
| 462485 || || 21 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=486 bgcolor=#d6d6d6
| 462486 || || 25 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=487 bgcolor=#d6d6d6
| 462487 || || 23 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=488 bgcolor=#d6d6d6
| 462488 || || 29 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=489 bgcolor=#d6d6d6
| 462489 || || 25 d'octubre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=490 bgcolor=#fefefe
| 462490 || || 22 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=491 bgcolor=#d6d6d6
| 462491 || || 1 de novembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=492 bgcolor=#d6d6d6
| 462492 || || 28 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=493 bgcolor=#d6d6d6
| 462493 || || 3 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=494 bgcolor=#d6d6d6
| 462494 || || 4 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=495 bgcolor=#d6d6d6
| 462495 || || 6 de novembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=496 bgcolor=#d6d6d6
| 462496 || || 2 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=497 bgcolor=#d6d6d6
| 462497 || || 6 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=498 bgcolor=#d6d6d6
| 462498 || || 7 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=499 bgcolor=#fefefe
| 462499 || || 1 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=500 bgcolor=#d6d6d6
| 462500 || || 6 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

462501–462600 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 462501 || || 6 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=502 bgcolor=#d6d6d6
| 462502 || || 20 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=503 bgcolor=#d6d6d6
| 462503 || || 2 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=504 bgcolor=#d6d6d6
| 462504 || || 27 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=505 bgcolor=#d6d6d6
| 462505 || || 17 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=506 bgcolor=#d6d6d6
| 462506 || || 31 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=507 bgcolor=#fefefe
| 462507 || || 20 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=508 bgcolor=#d6d6d6
| 462508 || || 20 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=509 bgcolor=#fefefe
| 462509 || || 20 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=510 bgcolor=#d6d6d6
| 462510 || || 20 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=511 bgcolor=#d6d6d6
| 462511 || || 24 de novembre de 2008 || Dauban || F. Kugel ||  ||  —
|-id=512 bgcolor=#d6d6d6
| 462512 || || 3 de novembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=513 bgcolor=#d6d6d6
| 462513 || || 23 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=514 bgcolor=#d6d6d6
| 462514 || || 30 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=515 bgcolor=#d6d6d6
| 462515 || || 25 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=516 bgcolor=#d6d6d6
| 462516 || || 24 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=517 bgcolor=#d6d6d6
| 462517 || || 28 d'octubre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=518 bgcolor=#d6d6d6
| 462518 || || 24 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=519 bgcolor=#d6d6d6
| 462519 || || 31 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=520 bgcolor=#d6d6d6
| 462520 || || 27 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=521 bgcolor=#d6d6d6
| 462521 || || 2 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=522 bgcolor=#d6d6d6
| 462522 || || 4 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=523 bgcolor=#d6d6d6
| 462523 || || 29 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=524 bgcolor=#fefefe
| 462524 || || 4 de març de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=525 bgcolor=#fefefe
| 462525 || || 29 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=526 bgcolor=#fefefe
| 462526 || || 22 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=527 bgcolor=#fefefe
| 462527 || || 21 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=528 bgcolor=#fefefe
| 462528 || || 30 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=529 bgcolor=#fefefe
| 462529 || || 29 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=530 bgcolor=#fefefe
| 462530 || || 30 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=531 bgcolor=#fefefe
| 462531 || || 22 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=532 bgcolor=#fefefe
| 462532 || || 22 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=533 bgcolor=#d6d6d6
| 462533 || || 22 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=534 bgcolor=#d6d6d6
| 462534 || || 29 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=535 bgcolor=#fefefe
| 462535 || || 2 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=536 bgcolor=#fefefe
| 462536 || || 16 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=537 bgcolor=#fefefe
| 462537 || || 25 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=538 bgcolor=#fefefe
| 462538 || || 25 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=539 bgcolor=#fefefe
| 462539 || || 30 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=540 bgcolor=#fefefe
| 462540 || || 25 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=541 bgcolor=#fefefe
| 462541 || || 25 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=542 bgcolor=#fefefe
| 462542 || || 15 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=543 bgcolor=#fefefe
| 462543 || || 29 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=544 bgcolor=#fefefe
| 462544 || || 30 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=545 bgcolor=#d6d6d6
| 462545 || || 1 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=546 bgcolor=#fefefe
| 462546 || || 31 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=547 bgcolor=#fefefe
| 462547 || || 17 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=548 bgcolor=#fefefe
| 462548 || || 25 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=549 bgcolor=#fefefe
| 462549 || || 24 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=550 bgcolor=#FFC2E0
| 462550 || || 4 de febrer de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || APOPHA ||  —
|-id=551 bgcolor=#fefefe
| 462551 || || 3 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=552 bgcolor=#fefefe
| 462552 || || 3 de febrer de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=553 bgcolor=#fefefe
| 462553 || || 17 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=554 bgcolor=#fefefe
| 462554 || || 1 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=555 bgcolor=#fefefe
| 462555 || || 15 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=556 bgcolor=#fefefe
| 462556 || || 23 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=557 bgcolor=#fefefe
| 462557 || || 14 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=558 bgcolor=#fefefe
| 462558 || || 3 de febrer de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=559 bgcolor=#FFC2E0
| 462559 || || 19 de febrer de 2009 || Socorro || LINEAR || AMO ||  —
|-id=560 bgcolor=#fefefe
| 462560 || || 16 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=561 bgcolor=#fefefe
| 462561 || || 21 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=562 bgcolor=#fefefe
| 462562 || || 22 de febrer de 2009 || Calar Alto || F. Hormuth ||  ||  —
|-id=563 bgcolor=#fefefe
| 462563 || || 19 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=564 bgcolor=#fefefe
| 462564 || || 22 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=565 bgcolor=#fefefe
| 462565 || || 4 de febrer de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=566 bgcolor=#fefefe
| 462566 || || 22 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=567 bgcolor=#fefefe
| 462567 || || 3 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=568 bgcolor=#fefefe
| 462568 || || 1 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=569 bgcolor=#fefefe
| 462569 || || 28 de febrer de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=570 bgcolor=#fefefe
| 462570 || || 26 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=571 bgcolor=#fefefe
| 462571 || || 19 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=572 bgcolor=#fefefe
| 462572 || || 20 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=573 bgcolor=#fefefe
| 462573 || || 20 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=574 bgcolor=#fefefe
| 462574 || || 24 de febrer de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=575 bgcolor=#fefefe
| 462575 || || 20 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=576 bgcolor=#fefefe
| 462576 || || 28 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=577 bgcolor=#fefefe
| 462577 || || 5 de març de 2009 || Cerro Burek || Alianza S4 Obs. ||  ||  —
|-id=578 bgcolor=#fefefe
| 462578 || || 15 de març de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=579 bgcolor=#fefefe
| 462579 || || 7 de març de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=580 bgcolor=#fefefe
| 462580 || || 3 de març de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=581 bgcolor=#fefefe
| 462581 || || 1 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=582 bgcolor=#fefefe
| 462582 || || 1 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=583 bgcolor=#fefefe
| 462583 || || 3 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=584 bgcolor=#fefefe
| 462584 || || 28 de febrer de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=585 bgcolor=#fefefe
| 462585 || || 24 de març de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=586 bgcolor=#fefefe
| 462586 || || 26 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=587 bgcolor=#fefefe
| 462587 || || 19 de març de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=588 bgcolor=#fefefe
| 462588 || || 18 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=589 bgcolor=#fefefe
| 462589 || || 17 de març de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=590 bgcolor=#fefefe
| 462590 || || 19 de març de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=591 bgcolor=#fefefe
| 462591 || || 5 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=592 bgcolor=#fefefe
| 462592 || || 16 d'abril de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=593 bgcolor=#fefefe
| 462593 || || 20 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=594 bgcolor=#fefefe
| 462594 || || 17 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=595 bgcolor=#fefefe
| 462595 || || 17 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=596 bgcolor=#fefefe
| 462596 || || 18 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=597 bgcolor=#fefefe
| 462597 || || 18 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=598 bgcolor=#fefefe
| 462598 || || 19 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=599 bgcolor=#fefefe
| 462599 || || 18 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=600 bgcolor=#fefefe
| 462600 || || 18 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

462601–462700 

|-bgcolor=#fefefe
| 462601 || || 25 de juliol de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=602 bgcolor=#fefefe
| 462602 || || 28 de març de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=603 bgcolor=#fefefe
| 462603 || || 29 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=604 bgcolor=#fefefe
| 462604 || || 22 d'abril de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=605 bgcolor=#fefefe
| 462605 || || 17 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=606 bgcolor=#fefefe
| 462606 || || 17 d'abril de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=607 bgcolor=#fefefe
| 462607 || || 26 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=608 bgcolor=#fefefe
| 462608 || || 8 d'abril de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=609 bgcolor=#fefefe
| 462609 || || 29 d'abril de 2009 || Cerro Burek || Alianza S4 Obs. ||  ||  —
|-id=610 bgcolor=#fefefe
| 462610 || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=611 bgcolor=#fefefe
| 462611 || || 1 de març de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=612 bgcolor=#fefefe
| 462612 || || 1 de juny de 2009 || Cerro Burek || Alianza S4 Obs. ||  ||  —
|-id=613 bgcolor=#fefefe
| 462613 || || 26 de juny de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=614 bgcolor=#E9E9E9
| 462614 || || 27 de juliol de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=615 bgcolor=#fefefe
| 462615 || || 27 de juliol de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=616 bgcolor=#E9E9E9
| 462616 || || 28 de juliol de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=617 bgcolor=#E9E9E9
| 462617 || || 12 d'agost de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=618 bgcolor=#fefefe
| 462618 || || 15 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=619 bgcolor=#E9E9E9
| 462619 || || 15 d'agost de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=620 bgcolor=#E9E9E9
| 462620 || || 15 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=621 bgcolor=#E9E9E9
| 462621 || || 15 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=622 bgcolor=#E9E9E9
| 462622 || || 16 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=623 bgcolor=#E9E9E9
| 462623 || || 31 de juliol de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=624 bgcolor=#E9E9E9
| 462624 || || 17 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=625 bgcolor=#fefefe
| 462625 || || 19 d'agost de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=626 bgcolor=#E9E9E9
| 462626 || || 15 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=627 bgcolor=#E9E9E9
| 462627 || || 21 d'agost de 2009 || Needville || J. Dellinger, C. Sexton ||  ||  —
|-id=628 bgcolor=#E9E9E9
| 462628 || || 16 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=629 bgcolor=#E9E9E9
| 462629 || || 18 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=630 bgcolor=#E9E9E9
| 462630 || || 16 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=631 bgcolor=#fefefe
| 462631 || || 13 de setembre de 2009 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=632 bgcolor=#E9E9E9
| 462632 || || 12 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=633 bgcolor=#E9E9E9
| 462633 || || 18 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=634 bgcolor=#d6d6d6
| 462634 || || 15 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=635 bgcolor=#E9E9E9
| 462635 || || 29 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=636 bgcolor=#E9E9E9
| 462636 || || 14 de setembre de 2009 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=637 bgcolor=#E9E9E9
| 462637 || || 16 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=638 bgcolor=#E9E9E9
| 462638 || || 16 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=639 bgcolor=#E9E9E9
| 462639 || || 16 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=640 bgcolor=#d6d6d6
| 462640 || || 17 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=641 bgcolor=#E9E9E9
| 462641 || || 20 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=642 bgcolor=#d6d6d6
| 462642 || || 18 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=643 bgcolor=#E9E9E9
| 462643 || || 18 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=644 bgcolor=#E9E9E9
| 462644 || || 18 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=645 bgcolor=#E9E9E9
| 462645 || || 18 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=646 bgcolor=#E9E9E9
| 462646 || || 18 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=647 bgcolor=#E9E9E9
| 462647 || || 26 de març de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=648 bgcolor=#E9E9E9
| 462648 || || 21 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=649 bgcolor=#E9E9E9
| 462649 || || 12 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=650 bgcolor=#E9E9E9
| 462650 || || 21 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=651 bgcolor=#E9E9E9
| 462651 || || 24 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=652 bgcolor=#E9E9E9
| 462652 || || 27 d'octubre de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=653 bgcolor=#E9E9E9
| 462653 || || 18 de setembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=654 bgcolor=#d6d6d6
| 462654 || || 22 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=655 bgcolor=#E9E9E9
| 462655 || || 17 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=656 bgcolor=#E9E9E9
| 462656 || || 17 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=657 bgcolor=#E9E9E9
| 462657 || || 1 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=658 bgcolor=#E9E9E9
| 462658 || || 30 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=659 bgcolor=#E9E9E9
| 462659 || || 24 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=660 bgcolor=#d6d6d6
| 462660 || || 30 de juliol de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=661 bgcolor=#E9E9E9
| 462661 || || 18 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=662 bgcolor=#E9E9E9
| 462662 || || 25 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=663 bgcolor=#E9E9E9
| 462663 || || 17 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=664 bgcolor=#E9E9E9
| 462664 || || 20 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=665 bgcolor=#E9E9E9
| 462665 || || 28 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=666 bgcolor=#E9E9E9
| 462666 || || 19 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=667 bgcolor=#E9E9E9
| 462667 || || 12 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=668 bgcolor=#fefefe
| 462668 || || 18 de setembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=669 bgcolor=#E9E9E9
| 462669 || || 22 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=670 bgcolor=#E9E9E9
| 462670 || || 30 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=671 bgcolor=#E9E9E9
| 462671 || || 22 de setembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=672 bgcolor=#E9E9E9
| 462672 || || 12 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=673 bgcolor=#fefefe
| 462673 || || 15 de març de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=674 bgcolor=#E9E9E9
| 462674 || || 17 d'octubre de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=675 bgcolor=#E9E9E9
| 462675 || || 12 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=676 bgcolor=#E9E9E9
| 462676 || || 22 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=677 bgcolor=#d6d6d6
| 462677 || || 2 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=678 bgcolor=#E9E9E9
| 462678 || || 18 de setembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=679 bgcolor=#d6d6d6
| 462679 || || 23 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=680 bgcolor=#d6d6d6
| 462680 || || 23 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=681 bgcolor=#E9E9E9
| 462681 || || 11 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=682 bgcolor=#E9E9E9
| 462682 || || 26 d'octubre de 2009 || Bisei SG Center || BATTeRS ||  ||  —
|-id=683 bgcolor=#E9E9E9
| 462683 || || 22 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=684 bgcolor=#E9E9E9
| 462684 || || 23 d'octubre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=685 bgcolor=#d6d6d6
| 462685 || || 18 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=686 bgcolor=#d6d6d6
| 462686 || || 27 d'octubre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=687 bgcolor=#d6d6d6
| 462687 || || 18 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=688 bgcolor=#E9E9E9
| 462688 || || 22 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=689 bgcolor=#E9E9E9
| 462689 || || 26 d'octubre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=690 bgcolor=#E9E9E9
| 462690 || || 8 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=691 bgcolor=#E9E9E9
| 462691 || || 15 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=692 bgcolor=#fefefe
| 462692 || || 9 de març de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=693 bgcolor=#E9E9E9
| 462693 || || 10 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=694 bgcolor=#d6d6d6
| 462694 || || 21 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=695 bgcolor=#d6d6d6
| 462695 || || 8 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=696 bgcolor=#E9E9E9
| 462696 || || 20 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=697 bgcolor=#E9E9E9
| 462697 || || 11 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=698 bgcolor=#d6d6d6
| 462698 || || 17 de setembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=699 bgcolor=#E9E9E9
| 462699 || || 12 de novembre de 2009 || Modra || Modra Obs. ||  ||  —
|-id=700 bgcolor=#d6d6d6
| 462700 || || 10 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

462701–462800 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 462701 || || 26 d'octubre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=702 bgcolor=#E9E9E9
| 462702 || || 11 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=703 bgcolor=#E9E9E9
| 462703 || || 23 d'octubre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=704 bgcolor=#E9E9E9
| 462704 || || 16 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=705 bgcolor=#d6d6d6
| 462705 || || 17 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=706 bgcolor=#E9E9E9
| 462706 || || 16 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=707 bgcolor=#d6d6d6
| 462707 || || 21 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=708 bgcolor=#d6d6d6
| 462708 || || 26 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=709 bgcolor=#d6d6d6
| 462709 || || 17 de novembre de 2009 || Needville || C. Sexton, J. Dellinger ||  ||  —
|-id=710 bgcolor=#d6d6d6
| 462710 || || 17 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=711 bgcolor=#d6d6d6
| 462711 || || 27 d'octubre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=712 bgcolor=#d6d6d6
| 462712 || || 20 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=713 bgcolor=#d6d6d6
| 462713 || || 29 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=714 bgcolor=#E9E9E9
| 462714 || || 1 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=715 bgcolor=#d6d6d6
| 462715 || || 26 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=716 bgcolor=#d6d6d6
| 462716 || || 10 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=717 bgcolor=#fefefe
| 462717 || || 25 de setembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=718 bgcolor=#d6d6d6
| 462718 || || 17 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=719 bgcolor=#E9E9E9
| 462719 || || 16 de novembre de 2009 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=720 bgcolor=#d6d6d6
| 462720 || || 16 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=721 bgcolor=#d6d6d6
| 462721 || || 15 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=722 bgcolor=#d6d6d6
| 462722 || || 26 de desembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=723 bgcolor=#d6d6d6
| 462723 || || 18 de desembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=724 bgcolor=#d6d6d6
| 462724 || || 18 de desembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=725 bgcolor=#d6d6d6
| 462725 || || 10 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=726 bgcolor=#d6d6d6
| 462726 || || 6 de gener de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=727 bgcolor=#d6d6d6
| 462727 || || 6 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=728 bgcolor=#d6d6d6
| 462728 || || 20 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=729 bgcolor=#d6d6d6
| 462729 || || 7 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=730 bgcolor=#d6d6d6
| 462730 || || 8 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=731 bgcolor=#d6d6d6
| 462731 || || 8 de gener de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=732 bgcolor=#d6d6d6
| 462732 || || 11 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=733 bgcolor=#d6d6d6
| 462733 || || 23 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=734 bgcolor=#d6d6d6
| 462734 || || 7 de gener de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=735 bgcolor=#d6d6d6
| 462735 || || 8 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=736 bgcolor=#FFC2E0
| 462736 || || 8 de gener de 2010 || WISE || WISE || APO ||  —
|-id=737 bgcolor=#d6d6d6
| 462737 || || 20 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=738 bgcolor=#d6d6d6
| 462738 || || 27 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=739 bgcolor=#d6d6d6
| 462739 || || 6 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=740 bgcolor=#d6d6d6
| 462740 || || 9 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=741 bgcolor=#d6d6d6
| 462741 || || 9 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=742 bgcolor=#d6d6d6
| 462742 || || 13 de febrer de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=743 bgcolor=#d6d6d6
| 462743 || || 12 de febrer de 2010 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=744 bgcolor=#d6d6d6
| 462744 || || 10 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=745 bgcolor=#d6d6d6
| 462745 || || 13 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=746 bgcolor=#d6d6d6
| 462746 || || 13 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=747 bgcolor=#d6d6d6
| 462747 || || 14 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=748 bgcolor=#d6d6d6
| 462748 || || 14 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=749 bgcolor=#d6d6d6
| 462749 || || 8 de gener de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=750 bgcolor=#d6d6d6
| 462750 || || 9 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=751 bgcolor=#d6d6d6
| 462751 || || 13 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=752 bgcolor=#d6d6d6
| 462752 || || 15 de febrer de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=753 bgcolor=#d6d6d6
| 462753 || || 15 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=754 bgcolor=#d6d6d6
| 462754 || || 11 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=755 bgcolor=#d6d6d6
| 462755 || || 15 de febrer de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=756 bgcolor=#d6d6d6
| 462756 || || 17 de febrer de 2010 || Sternwarte Hagen || M. Klein ||  ||  —
|-id=757 bgcolor=#d6d6d6
| 462757 || || 10 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=758 bgcolor=#d6d6d6
| 462758 || || 30 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=759 bgcolor=#d6d6d6
| 462759 || || 5 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=760 bgcolor=#d6d6d6
| 462760 || || 17 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=761 bgcolor=#d6d6d6
| 462761 || || 16 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=762 bgcolor=#d6d6d6
| 462762 || || 6 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=763 bgcolor=#d6d6d6
| 462763 || || 6 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=764 bgcolor=#d6d6d6
| 462764 || || 18 de febrer de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=765 bgcolor=#d6d6d6
| 462765 || || 8 de març de 2010 || Taunus || S. Karge, E. Schwab ||  ||  —
|-id=766 bgcolor=#d6d6d6
| 462766 || || 13 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=767 bgcolor=#d6d6d6
| 462767 || || 22 de desembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=768 bgcolor=#d6d6d6
| 462768 || || 15 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=769 bgcolor=#d6d6d6
| 462769 || || 14 de març de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=770 bgcolor=#d6d6d6
| 462770 || || 20 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=771 bgcolor=#d6d6d6
| 462771 || || 8 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=772 bgcolor=#d6d6d6
| 462772 || || 12 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=773 bgcolor=#d6d6d6
| 462773 || || 26 de març de 2000 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=774 bgcolor=#d6d6d6
| 462774 || || 17 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=775 bgcolor=#FFC2E0
| 462775 || || 6 d'abril de 2010 || Catalina || CSS || APO ||  —
|-id=776 bgcolor=#d6d6d6
| 462776 || || 16 d'octubre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=777 bgcolor=#d6d6d6
| 462777 || || 13 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=778 bgcolor=#d6d6d6
| 462778 || || 18 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=779 bgcolor=#d6d6d6
| 462779 || || 11 d'abril de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=780 bgcolor=#d6d6d6
| 462780 || || 9 d'abril de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=781 bgcolor=#d6d6d6
| 462781 || || 6 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=782 bgcolor=#d6d6d6
| 462782 || || 4 d'abril de 2010 || Palomar || PTF ||  ||  —
|-id=783 bgcolor=#d6d6d6
| 462783 || || 7 d'abril de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=784 bgcolor=#d6d6d6
| 462784 || || 17 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=785 bgcolor=#fefefe
| 462785 || || 8 d'abril de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=786 bgcolor=#d6d6d6
| 462786 || || 13 de febrer de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=787 bgcolor=#d6d6d6
| 462787 || || 19 de maig de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=788 bgcolor=#d6d6d6
| 462788 || || 14 d'octubre de 2001 || Apache Point || SDSS ||  ||  —
|-id=789 bgcolor=#fefefe
| 462789 || || 13 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=790 bgcolor=#E9E9E9
| 462790 || || 30 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=791 bgcolor=#fefefe
| 462791 || || 7 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=792 bgcolor=#E9E9E9
| 462792 || || 19 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=793 bgcolor=#fefefe
| 462793 || || 19 de març de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=794 bgcolor=#E9E9E9
| 462794 || || 30 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=795 bgcolor=#E9E9E9
| 462795 || || 31 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=796 bgcolor=#fefefe
| 462796 || || 3 de novembre de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=797 bgcolor=#fefefe
| 462797 || || 4 d'agost de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=798 bgcolor=#E9E9E9
| 462798 || || 6 d'agost de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=799 bgcolor=#fefefe
| 462799 || || 9 d'agost de 2010 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=800 bgcolor=#fefefe
| 462800 || || 20 de juny de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

462801–462900 

|-bgcolor=#FA8072
| 462801 || || 11 d'agost de 2010 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=802 bgcolor=#FA8072
| 462802 || || 11 d'agost de 2010 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=803 bgcolor=#fefefe
| 462803 || || 10 d'agost de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=804 bgcolor=#fefefe
| 462804 || || 19 d'agost de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=805 bgcolor=#fefefe
| 462805 || || 16 d'agost de 2010 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=806 bgcolor=#fefefe
| 462806 || || 1 de setembre de 2010 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=807 bgcolor=#fefefe
| 462807 || || 27 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=808 bgcolor=#E9E9E9
| 462808 || || 13 de novembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=809 bgcolor=#fefefe
| 462809 || || 18 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=810 bgcolor=#fefefe
| 462810 || || 9 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=811 bgcolor=#FA8072
| 462811 || || 10 de setembre de 2010 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=812 bgcolor=#fefefe
| 462812 || || 20 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=813 bgcolor=#fefefe
| 462813 || || 2 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=814 bgcolor=#E9E9E9
| 462814 || || 10 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=815 bgcolor=#E9E9E9
| 462815 || || 10 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=816 bgcolor=#fefefe
| 462816 || || 19 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=817 bgcolor=#fefefe
| 462817 || || 10 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=818 bgcolor=#fefefe
| 462818 || || 11 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=819 bgcolor=#fefefe
| 462819 || || 4 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=820 bgcolor=#fefefe
| 462820 || || 16 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=821 bgcolor=#fefefe
| 462821 || || 2 de setembre de 2010 || Črni Vrh || Črni Vrh ||  ||  —
|-id=822 bgcolor=#fefefe
| 462822 || || 2 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=823 bgcolor=#fefefe
| 462823 || || 16 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=824 bgcolor=#fefefe
| 462824 || || 28 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=825 bgcolor=#fefefe
| 462825 || || 1 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=826 bgcolor=#fefefe
| 462826 || || 2 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=827 bgcolor=#fefefe
| 462827 || || 23 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=828 bgcolor=#fefefe
| 462828 || || 9 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=829 bgcolor=#fefefe
| 462829 || || 30 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=830 bgcolor=#E9E9E9
| 462830 || || 17 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=831 bgcolor=#fefefe
| 462831 || || 2 d'octubre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=832 bgcolor=#fefefe
| 462832 || || 20 d'abril de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=833 bgcolor=#fefefe
| 462833 || || 11 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=834 bgcolor=#fefefe
| 462834 || || 16 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=835 bgcolor=#fefefe
| 462835 || || 16 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=836 bgcolor=#E9E9E9
| 462836 || || 16 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=837 bgcolor=#fefefe
| 462837 || || 6 d'octubre de 1999 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=838 bgcolor=#fefefe
| 462838 || || 3 de novembre de 2003 || Apache Point || SDSS ||  ||  —
|-id=839 bgcolor=#E9E9E9
| 462839 || || 20 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=840 bgcolor=#fefefe
| 462840 || || 13 d'octubre de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=841 bgcolor=#fefefe
| 462841 || || 7 d'octubre de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=842 bgcolor=#E9E9E9
| 462842 || || 17 de desembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=843 bgcolor=#fefefe
| 462843 || || 28 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=844 bgcolor=#E9E9E9
| 462844 || || 16 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=845 bgcolor=#E9E9E9
| 462845 || || 28 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=846 bgcolor=#E9E9E9
| 462846 || || 17 d'octubre de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=847 bgcolor=#E9E9E9
| 462847 || || 14 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=848 bgcolor=#E9E9E9
| 462848 || || 29 d'octubre de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=849 bgcolor=#fefefe
| 462849 || || 17 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=850 bgcolor=#E9E9E9
| 462850 || || 31 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=851 bgcolor=#fefefe
| 462851 || || 22 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=852 bgcolor=#E9E9E9
| 462852 || || 23 de novembre de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=853 bgcolor=#E9E9E9
| 462853 || || 30 d'octubre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=854 bgcolor=#E9E9E9
| 462854 || || 23 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=855 bgcolor=#E9E9E9
| 462855 || || 21 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=856 bgcolor=#E9E9E9
| 462856 || || 22 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=857 bgcolor=#E9E9E9
| 462857 || || 12 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=858 bgcolor=#E9E9E9
| 462858 || || 12 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=859 bgcolor=#E9E9E9
| 462859 || || 12 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=860 bgcolor=#E9E9E9
| 462860 || || 24 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=861 bgcolor=#E9E9E9
| 462861 || || 3 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=862 bgcolor=#E9E9E9
| 462862 || || 12 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=863 bgcolor=#E9E9E9
| 462863 || || 1 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=864 bgcolor=#E9E9E9
| 462864 || || 20 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=865 bgcolor=#E9E9E9
| 462865 || || 14 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=866 bgcolor=#fefefe
| 462866 || || 27 d'agost de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=867 bgcolor=#E9E9E9
| 462867 || || 5 de novembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=868 bgcolor=#E9E9E9
| 462868 || || 29 d'octubre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=869 bgcolor=#E9E9E9
| 462869 || || 20 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=870 bgcolor=#E9E9E9
| 462870 || || 21 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=871 bgcolor=#E9E9E9
| 462871 || || 1 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=872 bgcolor=#E9E9E9
| 462872 || || 8 de novembre de 2010 || Purple Mountain || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=873 bgcolor=#E9E9E9
| 462873 || || 8 de novembre de 2010 || XuYi || PMO NEO ||  ||  —
|-id=874 bgcolor=#E9E9E9
| 462874 || || 28 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=875 bgcolor=#E9E9E9
| 462875 || || 18 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=876 bgcolor=#E9E9E9
| 462876 || || 13 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=877 bgcolor=#E9E9E9
| 462877 || || 1 de novembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=878 bgcolor=#E9E9E9
| 462878 || || 5 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=879 bgcolor=#E9E9E9
| 462879 || || 9 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=880 bgcolor=#E9E9E9
| 462880 || || 5 de novembre de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=881 bgcolor=#E9E9E9
| 462881 || || 30 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=882 bgcolor=#E9E9E9
| 462882 || || 28 d'octubre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=883 bgcolor=#E9E9E9
| 462883 || || 30 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=884 bgcolor=#E9E9E9
| 462884 || || 13 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=885 bgcolor=#E9E9E9
| 462885 || || 16 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=886 bgcolor=#E9E9E9
| 462886 || || 4 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=887 bgcolor=#E9E9E9
| 462887 || || 23 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=888 bgcolor=#fefefe
| 462888 || || 17 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=889 bgcolor=#E9E9E9
| 462889 || || 14 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=890 bgcolor=#E9E9E9
| 462890 || || 9 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=891 bgcolor=#E9E9E9
| 462891 || || 27 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=892 bgcolor=#E9E9E9
| 462892 || || 2 de novembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=893 bgcolor=#E9E9E9
| 462893 || || 9 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=894 bgcolor=#E9E9E9
| 462894 || || 27 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=895 bgcolor=#E9E9E9
| 462895 || || 2 de novembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=896 bgcolor=#E9E9E9
| 462896 || || 19 de setembre de 2001 || Apache Point || SDSS ||  ||  —
|-id=897 bgcolor=#E9E9E9
| 462897 || || 15 de novembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=898 bgcolor=#E9E9E9
| 462898 || || 12 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=899 bgcolor=#E9E9E9
| 462899 || || 6 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=900 bgcolor=#E9E9E9
| 462900 || || 25 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

462901–463000 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 462901 || || 12 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=902 bgcolor=#E9E9E9
| 462902 || || 5 de setembre de 2000 || Apache Point || SDSS ||  ||  —
|-id=903 bgcolor=#E9E9E9
| 462903 || || 6 de desembre de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=904 bgcolor=#E9E9E9
| 462904 || || 25 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=905 bgcolor=#E9E9E9
| 462905 || || 16 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=906 bgcolor=#E9E9E9
| 462906 || || 11 de març de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=907 bgcolor=#E9E9E9
| 462907 || || 29 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=908 bgcolor=#E9E9E9
| 462908 || || 2 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=909 bgcolor=#E9E9E9
| 462909 || || 8 de novembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=910 bgcolor=#E9E9E9
| 462910 || || 17 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=911 bgcolor=#E9E9E9
| 462911 || || 29 de desembre de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=912 bgcolor=#E9E9E9
| 462912 || || 3 de desembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=913 bgcolor=#E9E9E9
| 462913 || || 7 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=914 bgcolor=#E9E9E9
| 462914 || || 5 de gener de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=915 bgcolor=#E9E9E9
| 462915 || || 28 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=916 bgcolor=#E9E9E9
| 462916 || || 8 de febrer de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=917 bgcolor=#E9E9E9
| 462917 || || 11 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=918 bgcolor=#d6d6d6
| 462918 || || 14 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=919 bgcolor=#d6d6d6
| 462919 || || 9 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=920 bgcolor=#E9E9E9
| 462920 || || 14 de març de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=921 bgcolor=#E9E9E9
| 462921 || || 6 de febrer de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=922 bgcolor=#E9E9E9
| 462922 || || 23 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=923 bgcolor=#E9E9E9
| 462923 || || 16 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=924 bgcolor=#E9E9E9
| 462924 || || 8 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=925 bgcolor=#E9E9E9
| 462925 || || 8 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=926 bgcolor=#E9E9E9
| 462926 || || 13 de gener de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=927 bgcolor=#E9E9E9
| 462927 || || 20 de novembre de 2000 || Apache Point || SDSS ||  ||  —
|-id=928 bgcolor=#E9E9E9
| 462928 || || 8 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=929 bgcolor=#E9E9E9
| 462929 || || 11 de desembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=930 bgcolor=#E9E9E9
| 462930 || || 8 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=931 bgcolor=#d6d6d6
| 462931 || || 16 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=932 bgcolor=#d6d6d6
| 462932 || || 7 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=933 bgcolor=#E9E9E9
| 462933 || || 13 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=934 bgcolor=#E9E9E9
| 462934 || || 13 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=935 bgcolor=#E9E9E9
| 462935 || || 11 de maig de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=936 bgcolor=#E9E9E9
| 462936 || || 19 de desembre de 2001 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=937 bgcolor=#E9E9E9
| 462937 || || 27 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=938 bgcolor=#E9E9E9
| 462938 || || 27 de març de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=939 bgcolor=#E9E9E9
| 462939 || || 25 d'octubre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=940 bgcolor=#E9E9E9
| 462940 || || 30 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=941 bgcolor=#E9E9E9
| 462941 || || 17 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=942 bgcolor=#E9E9E9
| 462942 || || 5 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=943 bgcolor=#E9E9E9
| 462943 || || 7 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=944 bgcolor=#E9E9E9
| 462944 || || 25 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=945 bgcolor=#E9E9E9
| 462945 || || 9 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=946 bgcolor=#E9E9E9
| 462946 || || 15 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=947 bgcolor=#E9E9E9
| 462947 || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=948 bgcolor=#E9E9E9
| 462948 || || 16 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=949 bgcolor=#E9E9E9
| 462949 || || 25 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=950 bgcolor=#E9E9E9
| 462950 || || 22 de maig de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=951 bgcolor=#d6d6d6
| 462951 || || 12 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=952 bgcolor=#d6d6d6
| 462952 || || 30 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=953 bgcolor=#E9E9E9
| 462953 || || 24 d'octubre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=954 bgcolor=#E9E9E9
| 462954 || || 27 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=955 bgcolor=#d6d6d6
| 462955 || || 7 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=956 bgcolor=#E9E9E9
| 462956 || || 26 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=957 bgcolor=#E9E9E9
| 462957 || || 14 d'abril de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=958 bgcolor=#d6d6d6
| 462958 || || 29 de juliol de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=959 bgcolor=#FFC2E0
| 462959 || || 22 de febrer de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch || APOPHA ||  —
|-id=960 bgcolor=#E9E9E9
| 462960 || || 8 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=961 bgcolor=#E9E9E9
| 462961 || || 22 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=962 bgcolor=#d6d6d6
| 462962 || || 16 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=963 bgcolor=#d6d6d6
| 462963 || || 4 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=964 bgcolor=#d6d6d6
| 462964 || || 6 de gener de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=965 bgcolor=#d6d6d6
| 462965 || || 4 de març de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=966 bgcolor=#d6d6d6
| 462966 || || 5 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=967 bgcolor=#d6d6d6
| 462967 || || 23 de febrer de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=968 bgcolor=#d6d6d6
| 462968 || || 24 de febrer de 2006 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=969 bgcolor=#d6d6d6
| 462969 || || 12 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=970 bgcolor=#d6d6d6
| 462970 || || 30 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=971 bgcolor=#d6d6d6
| 462971 || || 26 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=972 bgcolor=#d6d6d6
| 462972 || || 20 de setembre de 2003 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=973 bgcolor=#d6d6d6
| 462973 || || 12 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=974 bgcolor=#d6d6d6
| 462974 || || 27 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=975 bgcolor=#d6d6d6
| 462975 || || 28 de gener de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=976 bgcolor=#d6d6d6
| 462976 || || 10 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=977 bgcolor=#d6d6d6
| 462977 || || 28 de gener de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=978 bgcolor=#d6d6d6
| 462978 || || 4 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=979 bgcolor=#d6d6d6
| 462979 || || 14 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=980 bgcolor=#d6d6d6
| 462980 || || 3 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=981 bgcolor=#d6d6d6
| 462981 || || 4 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=982 bgcolor=#E9E9E9
| 462982 || || 7 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=983 bgcolor=#d6d6d6
| 462983 || || 16 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=984 bgcolor=#d6d6d6
| 462984 || || 9 de febrer de 2006 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=985 bgcolor=#d6d6d6
| 462985 || || 26 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=986 bgcolor=#d6d6d6
| 462986 || || 26 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=987 bgcolor=#d6d6d6
| 462987 || || 10 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=988 bgcolor=#d6d6d6
| 462988 || || 14 de març de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=989 bgcolor=#d6d6d6
| 462989 || || 25 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=990 bgcolor=#d6d6d6
| 462990 || || 28 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=991 bgcolor=#d6d6d6
| 462991 || || 26 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=992 bgcolor=#d6d6d6
| 462992 || || 26 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=993 bgcolor=#d6d6d6
| 462993 || || 19 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=994 bgcolor=#fefefe
| 462994 || || 29 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=995 bgcolor=#d6d6d6
| 462995 || || 27 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=996 bgcolor=#E9E9E9
| 462996 || || 4 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=997 bgcolor=#d6d6d6
| 462997 || || 26 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=998 bgcolor=#d6d6d6
| 462998 || || 10 de febrer de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=999 bgcolor=#E9E9E9
| 462999 || || 27 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=000 bgcolor=#d6d6d6
| 463000 || || 10 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

Referències 
 Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (460001)-(465000) (IAU Minor Planet Center) 

Llistes d'asteroides (460001-470000)